Dit is een lijst van planetoïden 10501-10600. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 02 mei 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (10501) Ardmacha || 1987 OT || 19 juli 1987 || E. F. Helin
|-
| (10502) Armaghobs || 1987 QF6|| 22 augustus 1987 || E. F. Helin
|-
| (10503) Johnmarks || 1987 SG13|| 27 september 1987 || H. Debehogne
|-
| (10504) Doga || 1987 UF5|| 22 oktober 1987 || L. V. Zhuravleva
|-
| (10505) Johnnycash || 1988 BN4|| 22 januari 1988 || H. Debehogne
|-
| (10506) Rydberg || 1988 CW4|| 13 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (10507) - || 1988 ER1|| 13 maart 1988 || P. Jensen
|-
| (10508) Haughey || 1988 RM4|| 1 september 1988 || H. Debehogne
|-
| (10509) Heinrichkayser || 1989 GD4|| 3 april 1989 || E. W. Elst
|-
| (10510) Maxschreier || 1989 GQ4|| 3 april 1989 || E. W. Elst
|-
| (10511) - || 1989 OD || 21 juli 1989 || R. H. McNaught
|-
| (10512) Yamandu || 1989 TP11|| 2 oktober 1989 || S. J. Bus
|-
| (10513) Mackie || 1989 TJ14|| 2 oktober 1989 || H. Debehogne
|-
| (10514) Harlow || 1989 TD16|| 4 oktober 1989 || H. Debehogne
|-
| (10515) Old Joe || 1989 UB3|| 31 oktober 1989 || B. G. W. Manning
|-
| (10516) Sakurajima || 1989 VQ || 1 november 1989 || M. Mukai, M. Takeishi
|-
| (10517) - || 1990 BH1|| 28 januari 1990 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (10518) - || 1990 MC || 18 juni 1990 || H. E. Holt
|-
| (10519) - || 1990 RO2|| 15 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (10520) - || 1990 RS2|| 15 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (10521) Jeremyhansen || 1990 RW7|| 14 september 1990 || H. Debehogne
|-
| (10522) - || 1990 SN3|| 18 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (10523) D'Haveloose || 1990 SM6|| 22 september 1990 || E. W. Elst
|-
| (10524) Maniewski || 1990 SZ7|| 22 september 1990 || E. W. Elst
|-
| (10525) - || 1990 TO || 12 oktober 1990 || R. H. McNaught
|-
| (10526) Ginkogino || 1990 UK1|| 19 oktober 1990 || T. Hioki, S. Hayakawa
|-
| (10527) - || 1990 UN1|| 20 oktober 1990 || A. Sugie
|-
| (10528) - || 1990 VX3|| 12 november 1990 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (10529) Giessenburg || 1990 WQ4|| 16 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (10530) - || 1991 EA || 7 maart 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (10531) - || 1991 GB1|| 8 april 1991 || E. F. Helin
|-
| (10532) - || 1991 NA2|| 14 juli 1991 || H. E. Holt
|-
| (10533) - || 1991 PT12|| 5 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (10534) - || 1991 PV16|| 7 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (10535) - || 1991 RB1|| 10 september 1991 || A. Sugie
|-
| (10536) - || 1991 RZ8|| 11 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (10537) - || 1991 RY16|| 15 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (10538) Torode || 1991 VP2|| 11 november 1991 || B. G. W. Manning
|-
| (10539) - || 1991 VH4|| 9 november 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (10540) Hachigoroh || 1991 VP4|| 13 november 1991 || S. Otomo
|-
| (10541) Malesherbes || 1991 YX || 31 december 1991 || E. W. Elst
|-
| (10542) Ruckers || 1992 CN3|| 2 februari 1992 || E. W. Elst
|-
| (10543) Klee || 1992 DL4|| 27 februari 1992 || F. Börngen
|-
| (10544) Hörsnebara || 1992 DA9|| 29 februari 1992 || UESAC
|-
| (10545) Källunge || 1992 EQ9|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (10546) Nakanomakoto || 1992 FS1|| 28 maart 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (10547) Yosakoi || 1992 JF || 2 mei 1992 || T. Seki
|-
| (10548) - || 1992 PJ2|| 2 augustus 1992 || H. E. Holt
|-
| (10549) Helsingborg || 1992 RM2|| 2 september 1992 || E. W. Elst
|-
| (10550) Malmö || 1992 RK7|| 2 september 1992 || E. W. Elst
|-
| (10551) Göteborg || 1992 YL2|| 18 december 1992 || E. W. Elst
|-
| (10552) Stockholm || 1993 BH13|| 22 januari 1993 || E. W. Elst
|-
| (10553) Stenkumla || 1993 FZ4|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (10554) Västerhejde || 1993 FO34|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (10555) Tagaharue || 1993 HH || 16 april 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (10556) - || 1993 QS || 19 augustus 1993 || E. F. Helin
|-
| (10557) Rowland || 1993 RL5|| 15 september 1993 || E. W. Elst
|-
| (10558) Karlstad || 1993 RB7|| 15 september 1993 || E. W. Elst
|-
| (10559) Yukihisa || 1993 SJ1|| 16 september 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (10560) Michinari || 1993 TN || 8 oktober 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (10561) Shimizumasahiro || 1993 TE2|| 15 oktober 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (10562) - || 1993 UB1|| 19 oktober 1993 || E. F. Helin
|-
| (10563) Izhdubar || 1993 WD || 19 november 1993 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (10564) - || 1993 XQ2|| 14 december 1993 || PCAS
|-
| (10565) - || 1994 AT1|| 9 januari 1994 || H. Shiozawa, T. Urata
|-
| (10566) Zabadak || 1994 AZ2|| 14 januari 1994 || Y. Kushida, O. Muramatsu
|-
| (10567) Francobressan || 1994 CV || 7 februari 1994 || Farra d'Isonzo
|-
| (10568) Yoshitanaka || 1994 CF1|| 2 februari 1994 || S. Otomo
|-
| (10569) Kinoshitamasao || 1994 GQ || 8 april 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (10570) Shibayasuo || 1994 GT || 8 april 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (10571) - || 1994 LA1|| 5 juni 1994 || C. W. Hergenrother
|-
| (10572) Kominejo || 1994 VO7|| 8 november 1994 || S. Otomo
|-
| (10573) Piani || 1994 WU1|| 29 november 1994 || Stroncone
|-
| (10574) - || 1994 YH1|| 31 december 1994 || T. Kobayashi
|-
| (10575) - || 1994 YV1|| 31 december 1994 || T. Kobayashi
|-
| (10576) - || 1995 GF || 3 april 1995 || T. Kobayashi
|-
| (10577) Jihčesmuzeum || 1995 JC || 2 mei 1995 || M. Tichý
|-
| (10578) - || 1995 LH || 5 juni 1995 || G. J. Garradd
|-
| (10579) Diluca || 1995 OE || 20 juli 1995 || Osservatorio San Vittore
|-
| (10580) - || 1995 OV || 24 juli 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (10581) Jeníkhollan || 1995 OD1|| 30 juli 1995 || P. Pravec
|-
| (10582) Harumi || 1995 TG || 3 oktober 1995 || Y. Ikari
|-
| (10583) Kanetugu || 1995 WC4|| 21 november 1995 || T. Okuni
|-
| (10584) Ferrini || 1996 GJ2|| 14 april 1996 || L. Tesi, A. Boattini
|-
| (10585) Wabi-Sabi || 1996 GD21|| 13 april 1996 || Spacewatch
|-
| (10586) Jansteen || 1996 KY4|| 22 mei 1996 || E. W. Elst
|-
| (10587) Strindberg || 1996 NF3|| 14 juli 1996 || E. W. Elst
|-
| (10588) Adamcrandall || 1996 OE || 18 juli 1996 || P. G. Comba
|-
| (10589) - || 1996 OM2|| 23 juli 1996 || A. Boattini, A. Di Paola
|-
| (10590) - || 1996 OP2|| 24 juli 1996 || A. Boattini, A. Di Paola
|-
| (10591) Caverni || 1996 PD3|| 13 augustus 1996 || M. Tombelli, G. Forti
|-
| (10592) - || 1996 PN5|| 10 augustus 1996 || NEAT
|-
| (10593) Susannesandra || 1996 QQ1|| 25 augustus 1996 || R. G. Sandness
|-
| (10594) - || 1996 RE4|| 10 september 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (10595) - || 1996 SS6|| 21 september 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (10596) Stevensimpson || 1996 TS || 4 oktober 1996 || D. di Cicco
|-
| (10597) - || 1996 TR10|| 9 oktober 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (10598) Markrees || 1996 TT11|| 13 oktober 1996 || P. G. Comba
|-
| (10599) - || 1996 TK15|| 9 oktober 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (10600) - || 1996 TK48|| 9 oktober 1996 || S. Ueda, H. Kaneda|}

Planetoïdenlijsten